Хју Данси (; рођен 19. јуна 1975. у Стоуку на Тренту) енглески је глумац и модел најпознатији по улози Вила Грејама у ТВ серији Ханибал.

Филмографија 

|-
| 2000. || Давид Коперфилд ||-{David Copperfield}- || Давид Коперфилд||ТВ филм
|-
| 2000. || Мадам Бовари ||-{Madame Bovary}- || Леон||ТВ филм
|-
| 2001. || Пад црног јастреба ||-{Black Hawk Down}- || Курт Шмит||
|-
| 2001. || Млади мускетари ||-{Young Blades}- || Д'Артањан||
|-
| 2003. || Темпо ||-{Tempo}- || Џек||
|-
| 2003. || Језик снова ||-{The Sleeping Dictionary}- || Џон Трускот||
|-
| 2004. || Краљ Артур ||-{King Arthur}- || Галахад||
|-
| 2004. || Зачарна Ела ||-{Ella Enchanted}- || Принц||
|-
| 2005. || Мучени као пси ||-{Shooting Dogs}- || Џо Конор||
|-
| 2006. || Ниске страсти 2 ||-{Basic Instinct 2: Risk Addiction}- || Адам Тауерс||
|-
| 2007. || Читалачки клуб Џејн Остин ||-{The Jane Austen Book Club}- || Григ Харис||
|-
| 2007. || Предвечерје ||-{Evening}- || Бади Винтерборн||
|-
| 2007. || Окрутна милост ||-{Savage Grace}- || Сем Грин||
|-
| 2007. || Крв и чоколада ||-{Blood & Chocolate}- || Ејдан||
|-
| 2009. || Исповести купохоличарке ||-{Confessions of a Shopaholic}- || Лук Брандон||
|-
| 2009. || Адам ||-{Adam}- || Адам||номинација - Награда Сателит за најбољег глумца у главној улози (драма)
|-
| 2010. || Тренер ||-{Coach}- || Ник||
|-
| 2011. || Наш брат идиот ||-{Our Idiot Brother}- || Кристијан||
|-
| 2011. || Марта Марси Меј Марлин ||-{Martha Marcy May Marlene}- || Тед||
|-
| 2011. || Хистерија ||-{Hysteria}- || др Мортимер Гранвил||
|-
| 2013. || Повратака у Оз ||-{Legends of Oz: Dorothy's Return}- || Маршал Малоу (глас)||
|-
| 2022. || Даунтонска опатија: Нова епоха || -{Downton Abbey: A New Era}- || Џек Барбер ||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге у ТВ серијама
|-
|2002.|| Данијел Деронда||-{Daniel Deronda}-||Данијел Деронда||мини-серија
|-
|2006.|| Елизабета Прва||-{Elizabeth I}-||Роберт Деверу, гроф од Есекса||мини-серијаноминација - Награда Еми за најбољег споредног глумца у мини-серији или ТВ филмуноминација - Награда Сателит за најбољег глумца у мини-серији или ТВ филму
|-
|2011.|| На слово, на слово Р||-{The Big C}-||Ли||8 епизода
|-
|2013–2015.|| Ханибал||-{Hannibal}-||Вил Грејам||26 епизода
|-
|2020.|| Домовина||-{Homeland}-||Џон Забел||6 епизода
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1975.
Енглески глумци
Добитници награде Сатурн